

Patronyme 

Abbie Larkin (2005- ), footballeuse irlandaise ;
Alice Larkin, climatologue britannique ;
Alile Sharon Larkin (1953-), productrice, scénariste et réalisatrice africaine-américaine ;
Barry Larkin (1964-), joueur américain de baseball ;
 Bob Larkin (1949-), dessinateur et illustrateur américain de comics ;
 Bryan Larkin (1973-), acteur, producteur, réalisateur, scénariste, monteur et directeur de la photographie britannique ;
 Clarence Larkin (1850-1924) pasteur, enseignant de la Bible et écrivain américain ;
 James Larkin (1876-1947), syndicaliste irlandais ;
 John Paul Larkin (1942-1999), pianiste et chanteur américain ;
 Kenny Larkin, producteur américain de musique électronique ;
 Linda Larkin (1970-), actrice et productrice américaine ;
Michael Larkin (1837-1867), patriote irlandais :
 Mitch Larkin (1993-), nageur australien ;
 Philip Larkin (1922–1985), poète, romancier et critique de jazz anglais ;
 Ryan Larkin (1943-2007), réalisateur canadien de films d'animation ;
 Shannon Larkin (1967-), musicien américain ;
 Tom Larkin (1971-), chanteur et musicien néo-zélandais.

Personnage de fiction 
 Bryce Larkin, personnage de la série télévisée Chuck.

Divers
 Larkin Poe est un groupe de bluegrass américain.